Граф Фёдор Ло́гинович (Логгинович) Ге́йден 2-й (; 1821, крепость Свеаборг, Гельсингфорс — 1900, Санкт-Петербург) — начальник Главного штаба при Александре II (с 1866 по 1881 гг.), один из руководителей александровской военной реформы, генерал от инфантерии. С 1881 по 1897 гг. финляндский генерал-губернатор.

Происхождение 

Младший сын наваринского героя, адмирала графа Логина Петровича Гейдена, родился  года в крепости Свеаборг (Нюландская губерния). Род его отца происходил из вестфальских дворян, в XVII веке переселившихся в Нидерланды, в 1790 году получивших графское достоинство Священной Римской империи и с 1795 года состоявших на русской службе. Мать — датчанка Анна Ивановна Аккелей (1778, Копенгаген — 1855 Ревель). Его старший брат — Логин Логинович Гейден (1806—1901), адмирал, член Государственного совета (1895).

Биография 
Зачислен в корпус 6 декабря 1835 года пажом; 22 июля 1840 года был выпущен прапорщиком в Лейб-гвардии Преображенский полк (прибыл в полк 18 августа того же года); через год по экзамену был переведён в гвардейский генеральный штаб, но вскоре, по собственному желанию, переведён в полевой генеральный штаб с назначением на Кавказ состоять при главнокомандующем графе М. С. Воронцове.

Участвовал в ряде экспедиций, был дважды ранен и за отличие в Даргинской экспедиции произведён в капитаны, а за отличия при производстве траншейных работ под аулом Салты, во время которых был ранен, награждён орденом Св. Владимира 4-й степени; затем — орденом Св. Георгия 4-й степени (25 ноября 1847) «в воздаяние за отличное мужество и храбрость, оказанные против Горцев, при покорении укреплённого селения Салты, в 1847 году».

В 1848 году возвратился в гвардейский генеральный штаб и в 1849 году сопровождал генерал-адъютанта графа П. Х. Граббе в Константинополь, затем был пожалован флигель-адъютантом и назначен состоять при фельдмаршале графе Паскевиче, главнокомандующем армией, действовавшей против венгров. Участвуя с отрядом генералов Гротенгельма и Лидерса в военных действиях, особенно отличился в сражении при Германштадте и был награждён чином полковника и орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами.

В 1852 году был назначен начальником штаба 1-го армейского корпуса, в 1854 году — начальником штаба Балтийского корпуса, 17 апреля 1855 года произведён в генерал-майоры с назначением в свиту императора Александра II, в 1856 году назначен начальником штаба Гренадерского корпуса, 30 августа 1861 года — дежурным генералом Главного штаба, произведён в генерал-лейтенанты и в 1862 году пожалован в генерал-адъютанты. Состоя членом комитетов: по преобразованию военно-учебных заведений, по устройству и образованию войск, по изменению организации войск и председателем комиссии для обсуждения финансовых средств Александровского комитета о раненых, явился деятельным помощником Д. А. Милютина в деле военных реформ.  был назначен начальником Главного штаба. А также председателем комитетов: военно-учёного и по передвижению войск, а также непременным членом военно-учебного, военно-госпитального и военно-тюремного комитетов.

17 апреля 1870 года был произведён в генералы от инфантерии и назначен председателем комиссии для разработки оснований всеобщей воинской повинности; за эти труды был награждён орденами Белого орла и Св. Владимира 1-й степени.

В 1875 году был назначен председателем комитета по подготовке мобилизации войск, а во время русской-турецкой войны 1877—1878 гг., вследствие отъезда Д. А. Милютина к армии, исполнял обязанности военного министра, при чём на него легла вся тяжесть работы пополнения действующей армии и формирования резервных и запасных войск.

При высочайшем рескрипте от 25 декабря 1877 года ему пожалована золотая бриллиантами украшенная табакерка с портретом государя за «отлично-усердные и полезные труды». Пожалован кавалером ордена Св. Андрея Первозванного высочайшей грамотой от 30 августа 1878 года, в которой говорилось о его заслугах в «долголетнем управлении» главным штабом, о «энергической и неутомимой деятельности» по развитию вооружённых сил, их быстрой мобилизации и «правильному пополнению происшедшей в них убыли» в ходе русско-турецкой войны.

В 1881 году был назначен финляндским генерал-губернатором, командующим войсками Финляндского военного округа и (22 мая) членом Государственного совета. На своём посту проводил не столько политику прямой русификации, сколько ослабления позиций шведского национального элемента за счёт покровительства элементу собственно финскому. При нём расширилось использование финского языка в образовании и военной службе. Гейден добился отмены таможенных препон, ограничивавших торговлю Финляндии с остальной частью империи. Прояснил компетенцию местных властей по многим существенным вопросам.

В 1882 году был избран почётным членом Николаевской академии генерального штаба. 22 июля 1900 года, по случаю 60-летия его службы в офицерском звании, удостоился лестного рескрипта от императора Николая II. 

Умер  года в Царском Селе; похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры , отпевание совершал епископ Нарвский (викарий Петербургской епархии) Никон (Софийский).

 В службу вступил (22.07.1840)
 Прапорщик (22.07.1840)
 Подпоручик (06.12.1842)
 Поручик (06.12.1844)
 Штабс-капитан (04.03.1845)
 Капитан (06.07.1845)
 Подполковник (08.01.1864)
 Полковник (23.07.1849)
 Флигель-адъютант (1849)
 Генерал-майор Свиты (17.04.1855)
 Генерал-лейтенант (30.08.1861)
 Генерал-адъютант (1862)
 Генерал от инфантерии (17.04.1870)

российские:
 Орден Святой Анны 3 ст. с мечами и бантом (1845)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом (10.02.1847)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1847)
 Орден Святого Георгия 4 ст. (25.11.1847)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1849)
 Перстень с вензелем Его Величества (04.10.1854)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (26.08.1856)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1857)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1858)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 1 ст. (1859)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1860)
 Орден Белого орла (1866)
 Орден Святого Александра Невского (1868)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (1872)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (1874)
 Золотая табакерка с портретом Его Величества, бриллиантами украшенная (1877)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1878)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Андрея Первозванного (1883)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1885)
 Портретом Императора, украшенный бриллиантами (1890)
 Знак отличия за L лет беспорочной службы (1895)
 Портретом Императора для ношения на груди (1896)

иностранные:
 Турецкий Нишан-Ифтихар 2 ст. (1849)
 Австрийский Орден Леопольда 3 ст. (1849)
 Прусский Орден Красного орла 1 ст. (1873)
 Персидский Орден Льва и Солнца 1 ст. (1873)
 Австрийский Орден Леопольда большой крест (1874)
 Датский Орден Данеброга большой крест (1876)
 Греческий Орден Спасителя 1 ст. (1876)
 Черногорский Орден Данило I 1 ст. (1878)
 Шведский Орден Святого Олафа большой крест (1878)
 Мекленбург-Шверинский Орден Вендской Короны большой крест (1879)
 Сербский Орден Таковского креста 1 ст. (1879)
 Бухарский Орден Благородной Бухары с алмазами (1893)

Семья 
Жена (с 31 октября 1854 года) — графиня Елизавета Николаевна Зубова (1833/1834—1894), дочь камергера графа Николая Дмитриевича Зубова и графини Александры Гавриловны Раймон-Моден, внучка графа Д. А. Зубова. Была деятельной благотворительницей, с 1891 года статс-дама и кавалерственная дама ордена Святой Екатерины. По словам современников, в Петербурге графиня Гейден принадлежала к числу агнцев К. П. Победоносцева, но стояла по левую сторону. Она управляла своим мужем («это она обратила его в православие», говорил его брат) и во время его губернаторства в Финляндии фактически правила губернией. Вместо графа присутствовала на заседаниях по школьным вопросам и горе было тому, кто не исполнил её требования и не брал к себе в учителя её протеже. Она никогда не забывала, что её просьбу-приказ не исполнили, и тогда не исполнившему её приходилось даже выезжать из края. В дни приёмов она с холодным официальным видом двигалась между гостями и производила впечатление циннии, очень модного в то время цветка — яркого, пышного, стройного, но без запаха. Вообще создавалось впечатление, что к Финляндии она относилась свысока, чтобы не сказать недружелюбно. Супруги имели детей:
 Николай (1856—1919) — генерал, женат на княжне Евгении Петровне Кропоткиной;
 Александра (1857—1922) — супруга барона Павла Александровича Рауш фон Траубенберга (1858—1923);
 Александр (1859—1919) — вице-адмирал (1913), женат первым браком на Александре Владимировне Мусиной-Пушкиной, вторым — на Александре Александровне Олениной;
 Дмитрий (1862—1926) — полковник, женат на Екатерине Михайловне Драгомировой (1876—1926), дочери М. И. Драгомирова;
 Мария (1863—1939) — с 1883 года супруга графа Александра Дмитриевича Шереметева;
 Ольга (1864—1917) — фрейлина;
 Сергей (11.08.1866—?) — крещен 29 августа 1866 года в церкви Царскосельского дворца при восприемстве дяди графа Н. Н. Зубова и тетки фрейлины А. Н. Зубовой.
 Елизавета (1868—1920) — супруга барона Андрея Романовича Кнорринга.

Предки

Примечания

Литература 
 Некролог // «Правительственный вестник». — 19 августа (1 сентября) 1900. — № 188. — С. 3.
 
 
 Список генералам по старшинству на 1886 год. — , 1886.
 
 Кавказцы или Подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе. — , 1859.

 

Родившиеся в Свеаборге
Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Кавказской войны
Члены Александровского комитета о раненых
Фёдор Логгинович
Начальники Главного штаба Русской императорской армии
Похороненные в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры